Britisch steht für:
 den Staat Vereinigtes Königreich betreffend
 die Britischen Inseln betreffend
 britisches Englisch, auf den Britischen Inseln gesprochene Varietäten der englischen Sprache
 britische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten der Britischen Inseln
 die britische Variante, ehemalige Bezeichnung der Covid-Mutante VOC-202012/01, heute „Alpha“

Siehe auch: